B192 peut faire référence à :
 Bundesstraße 192, une route fédérale allemande reliant Zurow à Neubrandenbourg ;
 Benetton B192, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.